The four (TVB) - Hongkongse televisieserie
 The Four: Battle for Stardom - Amerikaanse TV-competitie
 The Four (film) - Chinese film uit 2012
 The Four II - Chinese film uit 2013, vervolg op bovenstaande film
 The Four III - Chinese film uit 2014, vervolg op bovenstaande film
 The Four (televisieserie) - Chinese televisieserie uit 2015